Freude bezeichnet
 ein Gefühl, siehe Freude

Freude ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Freude (1877–1956), deutscher römisch-katholischer Pfarrer
 Heinz Freude (1911–2007), deutscher Lehrer und Koleopterologe
 Karl Gabriel August Freude (1800–1879), deutscher Gutsbesitzer, Fabrikant und Schriftsteller 
 Ludwig Freude (1889–1956), deutsch-argentinischer Unternehmer
 Manfred H. Freude (* 1948), deutscher Lyriker und Schriftsteller
 Matthias Freude (* 1952), deutscher Biologe und Präsident des Landesumweltamtes Brandenburg
 Michael Freude (um 1645–1692), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Rodolfo Freude (1920–2003), argentinischer Geheimdienstoffizier